Dreetz – comune del Brandeburgo
Dreetz – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore